A Romance of the Alps – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph
 A Romance of the Alps – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company